De IJslandse voetbalclub FH Hafnarfjörður speelt sinds 1990 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FH Hafnarfjörður

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien IJsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FH Hafnarfjörður
FH Hafnarfjörður